William Baxter est l'identité de plusieurs personnalités notables :
 William Baxter (1650-1723), un philologue anglais ;
 William Baxter (1787-1871), un naturaliste écossais ;
 William Baxter, aussi le nom d'un autre naturaliste, anglais, mort avant 1836 ;
 William Baxter, un professeur de linguistique. Il est notamment connu pour ses travaux sur le chinois médiéval.
 William Edward Baxter (1825-1890), homme d'affaires écossais, homme politique libéral et écrivain de voyage ;
 William Baxter , (1929–1998), un professeur de droit à l'université de Standford et assistant procureur général de la division du droit de la concurrence du département de la justice américaine.